Marcin Nowak (ur. 1975) – siatkarz
 Marcin Nowak (ur. 1977) – lekkoatleta
 Marcin Nowak (ur. 1975) – wokalista, gitarzysta
Marcin Nowak (ur. 1978) – producent, reżyser oraz twórca efektów specjalnych
Marcin Nowak (ur. 1979) – piłkarz
 Marcin Nowak – żużlowiec